Бори́с Фёдорович Андре́ев () — советский  актёр театра и кино. Народный артист СССР (1962). Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1948, 1950).

Биография 
Борис Андреев родился  года в Саратове в семье рабочих.

Детские и юношеские годы прошли в Аткарске Саратовской губернии. После окончания школы-семилетки в 1930 году работал слесарем-электромонтёром на комбайновом заводе в Саратове (1930—1935). В 1933—1935 годах без отрыва от работы учился в Школе рабочей молодёжи при заводском управлении. Уже тогда начал ходить в заводской драмкружок. Заметивший его успехи известный саратовский актёр И. А. Слонов предложил ему поступить в Саратовское театральное училище (с 1933 года — имени И. А. Слонова, ныне Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова), которое он успешно окончил в 1937 году. Коллектив завода всемерно поддерживал начинающего артиста и даже платил ему стипендию, после выпускных экзаменов его встречали как своего героя: 

В 1937—1938 годах — актёр Саратовского драматического театра им. К. Маркса (с 2003 — имени И. А. Слонова). Во время гастролей театра в Москве актёра заметил кинорежиссёр И. А. Пырьев и пригласил в картину «Трактористы». Фильм вышел на широкий экран в 1939 году, в фильме актёр выступил достойно и не затерялся среди уже известных артистов.

В 1938—1941 годах — актёр Киевской киностудии (ныне «Киностудия имени А. Довженко»), в 1941—1942 — Ташкентской киностудии (ныне «Узбекфильм») и ЦОКС (ныне «Казахфильм»), в 1943—1944 — Ашхабадской (ныне «Туркменфильм»), Сталинабадской (ныне «Таджикфильм») и Тбилисской киностудий (ныне «Грузия-фильм»), в 1944—1982 — Театра-студии киноактёра (ныне Государственный театр киноактёра).

Во время съёмок фильмов «Трактористы» и «Истребители» приобрёл двух очень близких друзей — П. Алейникова и Н. Крючкова. Впоследствии в кругу киноактёров он называл эту компанию «святой троицей».

В 1941 году артист, будучи в крепком подпитии, позволил себе ряд резких отзывов о руководстве страны. Его заключили в СИЗО, ему грозила 58-я, «политическая» статья, однако через несколько месяцев актёра освободили по личному указанию Сталина.

В годы войны вместе с М. Бернесом снялся в легендарном фильме «Два бойца» (1943).

В роли Ильи Журбина в фильме «Большая семья» (1954) проявилось умение актёра воплощать психологически глубокие характеры. Проникнуто эмоциональной насыщенностью исполнение Андреевым ролей Лазаря Баукина в экранизации повести Павла Нилина «Жестокость» (1959) и боцмана Росомахи в экранизации повести Виктора Конецкого «Путь к причалу» (1962). Крупнейшей работой артиста в кино стал Вожак в фильме «Оптимистическая трагедия» (1963).

Принимал участие в озвучивании мультфильмов.

Член правления Союза кинематографистов СССР. В 1960—1982 годах — председатель актёрской секции Союза.

Член ВКП(б) с 1948 года.

Борис Андреев умер 25 апреля 1982 года (по другим источникам — 21 или 24 апреля) в Москве от обширного инфаркта. Похоронен на Ваганьковском кладбище (2 уч.), хотя ему как народному артисту СССР полагалось упокоение на Новодевичьем; в 1965 году законное место на престижном кладбище он уступил своему лучшему другу Петру Алейникову.

Семья 
Жена — Галина Васильевна Андреева (1925—1984).

Сын — Борис Борисович Андреев (1952—2013), доктор философских наук, профессор Московского государственного университета культуры и искусств.

Внук — Борис Борисович Андреев (род. 1974), режиссёр телевидения.

Звания и награды 
 Народный артист РСФСР (1950)
 Народный артист СССР (1962)
 Сталинская премия первой степени (1948) — за исполнение роли Якова Бурмака в фильме «Сказание о земле Сибирской»
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли Алексея Иванова в фильме «Падение Берлина»
 Орден Ленина (1967)
 Орден Октябрьской Революции (1974)
 Орден Красной Звезды (1944) — за фильм «Два бойца»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда» 
 МКФ в Канне (1955, Приз лучшему актёрскому составу, фильм «Большая семья»)
 ВКФ в Киеве (1959, Первая премия за исполнение мужской роли, фильм «Поэма о море»)
 МКФ в Сан-Франциско (1963, Приз «Золотые ворота» за лучшее исполнение мужской роли, фильм «Оптимистическая трагедия»)

Театр

Работы в театре

Театр-студия киноактёра (1946—1982) 
 1962 — Голубой огонёк — гость

Фильмография

Актёрские работы 

{{ВФильме|1944|<center>Малахов курган|<center>командир полка, майор  Жуковский||5=ру}}

 Озвучивание мультфильмов 
 1948 — Полкан и Шавка — Полкан 1952 — Валидуб — Янек-Валидуб 1955 — Необыкновенный матч — Чубик-зазнайка 1956 — Старые знакомые — Чубик-зазнайка 1974 — Мешок яблок — Медведь 1974 — Молодильные яблоки — Старый селянин Участие в фильмах 
  — Мелодии Дунаевского (документальный)
  — Народный артист Андреев (документальный) — текст за кадром  — Народный артист Касымов (документальный) — текст за кадром  — Народный артист Шукур Бурханов (документальный) — текст за кадром  — Пётр Мартынович и годы большой жизни (документальный) —  рассказ о П. М. Алейникове  — Иван Пырьев (документальный)
  — Профессия — киноактёр (документальный)
  — Николай Крючков, км (рассказывает о Н. А. Крючкове)

 Программы и фильмы о Борисе Андрееве 
  — Чтобы помнили. Борис Андреев (телеканал «ОРТ»).
  — Борис Андреев. Первая любовь (телеканал «Культура»).
  — Пёстрая лента. Борис Андреев. Большая жизнь Ильи Муромца («Первый канал»).
 2005 — Безумие Бориса Андреева (телеканал «Россия»).
  — Борис Андреев. «У нас таланту много…» (телеканал «Культура»).
 2006 — Как уходили кумиры. Борис Андреев (телеканал «ДТВ»).
  — Мой серебряный шар. Борис Андреев (телеканал «Россия 1»).
  — Борис Андреев. Богатырь союзного значения («ТВ Центр»).
  — Борис Андреев. Большая жизнь большого человека («Первый канал»).
  — Борис Андреев. «Я хотел играть любовь» («ТВ Центр»).

 Память 
 В Москве, на доме по Большой Бронной улице, 2, где проживал актёр, установлена мемориальная доска.
 В Мурманске установлен памятник «морскому волку», внешне похожему на главного героя фильма «Путь к причалу» в исполнении Бориса Андреева.
 В Аткарске на стене школы № 9 установлена мемориальная табличка об ученических годах артиста (1922—1927).

 Галерея 

 Примечания 

 Литература 
 Андреев Б. Б. Борис Андреев. Воспоминания, статьи, выступления, афоризмы (Укротитель засунул голову в пасть белого медведя, и всем вдруг стало ясно, насколько животное умнее и великодушнее укротителя).'' –– М.: Искусство, 1991.

Ссылки 
 Борис Андреев — народный король
 Борис Андреев на сайте «Культура Саратова»
Борис Андреев похоронен на Ваганьковском кладбище, участок № 2
 Биография Бориса Андреева в изложении Фёдора Раззакова
 Борис Андреев на сайте Театра киноактёра

Выпускники Саратовской театральной школы
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Узбекфильм
Персоналии:Казахфильм
Персоналии:Туркменфильм
Персоналии:Таджикфильм
Персоналии:Грузия-фильм
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище